Niles Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Niles Township (Illinois)
 Niles Township (Indiana)
 Niles Township (Iowa)
 Niles Charter Township (Michigan)